Het ATP-toernooi van Newport 2018 (met de officiële naam Dell Technologies Hall of Fame Open 2018) werd van 16 tot en met 22 juli gespeeld.
Er werd gespeeld op de grasbanen van de International Tennis Hall of Fame in de Amerikaanse plaats Newport.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen 
Voor het toernooi
  Pierre-Hugues Herbert → vervangen door  Nicolas Mahut
  John Isner → vervangen door  Marcel Granollers
  Michail Koekoesjkin → vervangen door  Ramkumar Ramanathan
  Lukáš Lacko → vervangen door  Serhij Stachovsky
  Mackenzie McDonald → vervangen door  Tim Smyczek

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Newport
ATP-toernooi van Newport